Suksijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Suksijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Suksijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Finland
 Suksijärvi (sjö i Finland) – en sjö i Lappland i Finland

Se även
Skidsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn